Thurlaston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thurlaston, Warwickshire, ort i England, 
 Thurlaston, Leicestershire, ort i England,